Погореловская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 6 километрах на юго-запад от города Вельска, на левом берегу реки Пежма притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Колтовская, на юге, на противоположенном берегу реки, деревня Шиловская.  В непосредственной близости от деревни проходит автомобильная дорога федерального значения   «Холмогоры».
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «1834» как «Погорѣловское(Губино)». Насчитывала 4 двора, 16 жителей мужского пола и 18 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Заручевского сельского общества Никифоровской волости. На момент переписи в селении Погорѣловское(Губино) находилось 11 хозяйств, в которых проживало 29 жителей мужского пола и 34 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»